Helena peut désigner :

Prénom 
 Chanteuse Helena (LNA) : voir Helena Noguerra
 feuilleton Helena : voir Helena
 prénom Helena : formes polonaise et portugaise de la forme française Hélène
 Helena Christensen, Top model
 Helena Bonham Carter, célèbre actrice et ex-femme de Tim Burton
 Helena Barlow, connue pour incarner Rose Weasley dans la seconde partie de Harry Potter et les Reliques de la Mort (film) (voir épilogue)
 Helena Ranaldi, actrice brésilienne

Localités 

 Helena, Alabama
 Helena-West Helena, Arkansas
 Helena, Géorgie
 Helena, Mississippi
 Helena, capitale du Montana
 Helena, Ohio
 Helena, Oklahoma

Autres 
 1924, Helena, film réalisé par Manfred Noa.
 Helena est le nom d'un personnage de la comédie de William Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été.
 acronyme pour High LEvel Net Analyzer, projet du CEDRIC du CNAM.
 Helena est aussi le titre d'une chanson du groupe  My Chemical Romance, tirée de leur album Three Cheers for Sweet Revenge.
 Helena est une goélette et le vaisseau amiral de la flotte finlandaise.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de prénom

sk:Helena (rozlišovacia stránka)